Stanisław Pius Radziwiłł (1559–1599) – marszałek wielki litewski, pierwszy ordynat ołycki
 Stanisław Kazimierz Radziwiłł (1648–1690) – marszałek wielki litewski, ordynat klecki
 Stanisław Radziwiłł (1722–1787) – podkomorzy litewski, generał wojsk litewskich
 Stanisław Wilhelm Radziwiłł (1880–1920) – ziemianin, wojskowy – oficer pruski, rosyjski oraz polski, adiutant Józefa Piłsudskiego
 Stanisław Albrecht Radziwiłł (1914–1976) – książę